Фетинино — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Семёнковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Семёнковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 19 км, до центра муниципального образования Семёнково — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Щетинино, Чемоданово, Яковлевское.

До 26 декабря 2001 года Фетинино имело статус деревни.
Савельев Павел Александрович
Место рождения: Вологодская обл., Грязовецкий р-н, Жилинский с/с, д. Фетинино
Воинское звание: красноармеец
Дата выбытия: 20.03.1942
Причина выбытия: убит
Место захоронения: Новгородская обл., Лычковский с/с, южн.окраина д. Кипино, братская могила.

По переписи 2002 года население — 742 человека (351 мужчина, 391 женщина). Преобладающая национальность — русские (98 %).

В 2003 году к посёлку Фетинино присоединена соседняя деревня Клочково, в которой, по данным переписи 2002 года, населения не было.

Примечания 

Фамилия, имя, отчество: Елизавета Александровна Савельева
Дата рождения военнослужащей: __.__.1919
Место рождения: Вологодская обл., Грязовецкий р-н, д. Фетинино
Место призыва: Вологодская обл., Грязовецкий РВК
Воинское звание: красноармеец
Место службы: 111 опоб
Обстоятельства
Причина выбытия: умер
Дата выбытия: 12.06.1944
Место первичного захоронения: Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Вязовое, северо-западнее, 1500 м, 300 м от настильной дороги
Госпиталь: ХППГ 2190

Ссылки 
 
 Фетинино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района